Alfred Berger peut désigner :
  (1882-1942), mathématicien autrichien ;
 Alfred Berger (1894-1966), patineur artistique autrichien.